Déjeuner sur l'herbe est le premier album du groupe rock Les Breastfeeders. Il est paru en 2004.

Liste des morceaux 
 Mini Jupe et Watusi
 J'pourrais pas vivre avec toi
 Laisse autant le vent tout emporter
 Angle mort
 Hé-Hé
 Amoureux Solitaires
 Ostrogoth-à-Gogo
 L'existence précède la diésel
 Y a rien à faire
 Ça ira
 Vanille ou fraise dans la steppe
 Misérats
 Concerto pour rien du tout

Album musical sorti en 2004
Album de rock indépendant